al-ʿAsima (Muhāfaẓat al-ʿasima) – governatorato della capitale del Kuwait, Madīnat al-Kuwait (in inglese Kuwait City)
 al-ʿAsima – governatorato della capitale del Bahrain, al-Manāma